Kvalspelet till U19-Europamästerskapet i fotboll 2012 var det kvalspel som anordnades för att avgöra vilka sju lag som skulle få spela i U19-Mästerskapet tillsammans med värdnationen Estland. Kvalspelet bestod av totalt 51 lag och två omgångar. De tre bäst rankade lagen - England, Frankrike och Spanien - fick fripass till den andra omgången medan de övriga 48 lagen deltog i den första omgången. Den första omgången bestod av 12 grupper med fyra lag i varje grupp. De två bästa i varje grupp samt den bästa trean, det vill säga totalt 25 lag, gick vidare till den andra omgången. Väl där delades de 28 lagen upp i sju grupper med fyra lag i varje grupp. Vinnaren i varje grupp gick vidare till mästerskapet.

Första omgången

Rankning av treor
Enbart resultaten mot gruppettan och -tvåan räknades med när rankningen av treorna skedde.

Andra omgången

Grupp 4

U19-Europamästerskapet i fotboll
Fotbollsåret 2011
Fotbollsåret 2012
2011 i Europa
2012 i Europa